La saison 2009 du Championnat d'Islande de football est la  de la première division islandaise. Les 12 clubs de l'élite jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour au sein d'une poule unique.

Le FH Hafnarfjörður, tenant du titre, a tenté de le conserver face aux 11 meilleurs clubs du pays.

C'est encore une fois le FH Hafnarfjörður qui finit en tête du championnat et remporte le  de champion d'Islande de son histoire, en seulement six saisons. Il termine avec trois points d'avance sur le KR Reykjavik et huit sur le Fylkir Reykjavik.

En bas du classement, ce sont deux clubs de Reykjavik, le þrottur et le Fjölnir qui descendent en 2. Deild après seulement deux saisons passées en première division.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Islande de football
 Championnat de 2. Deild 2009
 Coupe d'Islande de football 2009

Liens externes 
  RSSSF
  Fiche sur le site de la fédération islandaise de football

Championnat d'Islande de football
Islande